Ferulago crassicosta är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste Nicolas Pomel. Ferulago crassicosta ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
crassicosta